Selles kan syfta på:
 Selles, Eure
 Selles, Haute-Saône
 Selles, Marne
 Selles, Pas-de-Calais